Vieu-d'Izenave é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Vieu-d'Izenave apresentava uma população de 651 habitantes, distribuídos por 282 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain